Een verkeersweg:
 N746 (België)
 N746 (Frankrijk)
 N746 (Nederland), zie Provinciale weg 746

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing